Ры́бный переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Рыбный переулок — улица в Москве.
 Рыбный переулок — улица в Выборге.